III koncert fortepianowy (KV 40)
 III koncert fortepianowy (Rachmaninow)